Haringen (familie) (Clupeidae), familie van vissen uit de orde van de haringachtigen
Haringen (geslacht), geslacht van vissen uit de familie van de haringen
Haring (soort) (Clupea harengus), de bekendste soort in dit geslacht
Pacifische haring (Clupea pallasii), een andere soort uit hetzelfde geslacht
Haringen, Sardienen en Pellona's (Pristigasteridae), familie van vissen uit de orde van de haringachtigen
Tentharing, voorwerp om een tent mee vast te zetten

Plaatsen 
Haring (plaats), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk

Personen met de achternaam Haring 
Abke Haring (1978), Nederlands actrice en regisseur en zus van Bas Haring
Annet Haring (1934–1921), Nederlands kunstenaar
Bas Haring (1968), Nederlands filosoof, schrijver en presentator 
Keith Haring (1958–1990), Amerikaans kunstenaar

Andere 
Red herring, een techniek om iemand te misleiden door die persoon af te leiden van het eigenlijke onderwerp.